Лю́мен (русское обозначение: лм; международное: lm; размерность J=ML2T−2) — единица измерения светового потока в Международной системе единиц (СИ), является световой величиной.

Один люмен равен световому потоку, испускаемому точечным изотропным источником, c силой света, равной одной канделе, в телесный угол величиной в один стерадиан:  (). Полный световой поток, создаваемый изотропным источником, с силой света одна кандела, равен  люменам.

Световой поток  является редуцированной фотометрической величиной, образованной из энергетической фотометрической величины при помощи относительной спектральной чувствительности специального вида — относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения .

Световой поток монохроматического излучения с длиной волны , выражаемый в люменах, определяется по формуле , где  — поток излучения, выраженный в ваттах, а  — значение относительной спектральной световой эффективности для дневного зрения, соответствующее той же длине волны .

Световой поток типичных источников

Кратные и дольные единицы 
Десятичные кратные и дольные единицы образуются с помощью стандартных приставок СИ.

См. также 

 Кандела
 Люкс
 Световая отдача
 Световая величина

Примечания 

Единицы измерения светового потока
Производные единицы СИ